Нискоярви — озеро на территории Костомукшского городского округа Республики Карелии.

Общие сведения 
Площадь озера — 1,2 км², площадь водосборного бассейна — 143 км². Располагается на высоте 227,1 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, подковообразная. Берега каменисто-песчаные, преимущественно заболоченные.

Через озеро протекает река Толлойоки, впадающая в озеро Верхнее Куйто, а в нескольких сотнях метров севернее места вытекания Толлойоки из Нискоярви располагается устье реки Маселяйоки.

В южной части озера расположен один некрупный остров без названия.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000811102000004043.

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания

Дополнительная литература 
 

Бассейн Ливойоки
Озёра Костомукшского городского округа